Eine Limousine ist:
 eine Automobilbauart, siehe Limousine oder auch Stretch-Limousine
 ein früher in der zentralfranzösischen Landschaft Limousin getragener grober Fuhrmannsmantel aus Ziegenwolle und ein dort gebräuchlicher Pferdewagen zur Personenbeförderung
 eine französische Eichenbaumgattung, die „Limousineiche“ (Quercus robur)
 Limousine (Lied), Lied von Hubert Kah

Siehe auch:

 Limousin (Begriffsklärung)